Nesle (districte de Péronne), municipi francès al departament del Somme (regió de la Picardia) 
 Nesle-et-Massoult, municipi francès al departament de la Costa d'Or 
 Nesle-Hodeng, municipi francès al departament del Sena Marítim (regió de l'Alta Normandia)
 Nesle-l'Hôpital, municipi francès al departament del Somme 
 Nesle-la-Reposte, municipi francès al departament del Marne
 Nesle-le-Repons, municipi francès al departament del Marne 
 Nesle-Normandeuse, municipi francès al departament del Sena Marítim 
 Cantó de Nesle, cantó francès del departament del Somme, al districte de Péronne
 Foucaucourt-Hors-Nesle, municipi francès al departament del Somme